Кубок Чехии по футболу 2018/19 () — стал 26-м розыгрышем Кубка Чехии по футболу. В розыгрыше трофея принимали участие 138 команд, победитель получит право играть в групповом раунде Лиги Европы 2018/19.

Предварительный раунд

Первый раунд

Второй раунд

Третий раунд

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Статистика кубка на сайте soccerway.com   
 Статистика кубка на сайте vysledky.cz 

Спорт в Чехии в 2018 году
Спорт в Чехии в 2019 году
Чехия
2018/2019